Le nom Nina a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux :

Pacifique nord-ouest 

Typhon Nina (1975)

Pacifique sud-ouest 
 , tempête de catégorie 3 qui a traversé l'Océanie.

Typhon homonyme